Våler este o comună din provincia Viken, Norvegia, cu o populație de 4003 locuitori (2004).

Referințe

Legături externe 
 Site web oficial

 

Comune din Østfold